Salü steht für:
 Salü, ein im südwestdeutschen Sprachraum gebräuchlicher Gruß
 Radio Salü, deutscher Hörfunksender

SaLü ist die Abkürzung für:
 Salztherme Lüneburg

SALU